Сылгы-Кюеле —  топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Сылгы-Кюеле — озеро, в левобережье среднего течения р. Марха, восточнее озера Кюндее, Республика Саха (Якутия), координаты 64°24' с. ш. 117°01' в. д.
 Сылгы-Кюеле — озеро, между р. Конончан и р. Чильли, Республика Саха (Якутия), координаты 64°15' с. ш. 118°36' в. д.
 Сылгы-Кюеле — озеро, между р.Аппая и р.Тыалычыма, Республика Саха (Якутия), координаты 64°01' с. ш. 120°40' в. д.

См. также 
Сылгы-Кюель

Примечания